Ранко Јокић (Суботица, 22. априла 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Спортисти из Суботице
Српски фудбалери
Фудбалери Графичара
Фудбалери Бачке 1901
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Суперлиге Србије
Одбрамбени играчи у фудбалу